Der Kanton Brienon-sur-Armançon  ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Auxerre und Sens, im Département Yonne und in der Region Bourgogne-Franche-Comté; sein Hauptort ist Brienon-sur-Armançon. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2008 Jean-Claude Carra (vormals DVD, nun parteilos).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 34 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Brienon-sur-Armançon die zehn Gemeinden Bellechaume, Brienon-sur-Armançon, Bussy-en-Othe, Chailley, Champlost, Esnon, Mercy, Paroy-en-Othe, Turny und Venizy. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 234,91 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 8907.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2016: Fusion Chigy, Theil-sur-Vanne und Vareilles → Les Vallées de la Vanne

Brienonsurarmancon